Семён Лагода:
 Лагода, Семён Антонович — подполковник Российской Империи, кавалер ордена Святого Георгия.
 Лагода, Семён Фёдорович (ум. 1936) — пулемётчик, смертельно раненый в бою с японцами на границе.